Студентський парк — парк у Крюківському районі Кременчука
 Студентський парк — парк у Франківському районі Львова
 Студентський парк — парк Інституту банківської справи у Севастополі
 Дендропарк «Студентський» — парк в Одесі.